Protolophotus es un género extinto de peces flecos de la familia Lophotidae, del orden Lampriformes. Se cree que eran omnívoros.

Referencias

Referencias adicionales 
 Nelson, J. S. (2006). Fishes of the World (4 ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. p. 229. ISBN 978-0-471-25031-9.

Enlaces externos 

 Protolophotus Encyclopedia of Life.
 Protolophotus Global Biodiversity Information Facility.

Lampriformes
Géneros de peces